Fruitvliegen (Drosophilidae), een familie van vliegen
Drosophila (dier), geslacht in deze familie
Bananenvlieg, soort in dit geslacht
Boorvliegen, familie